WASHC5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 159 амінокислот, а молекулярна маса — 134 286.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ендоплазматичному ретикулумі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки